Résultats détaillés de l’édition 1978 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 28 août au .

Faits marquants 
Le tournoi se déroule désormais sur dur, en lieu et place de la terre battue américaine (appelée Har-Tru).

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
24 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1978 de l'ATP
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

1978
US Open
US Open
US Open
Tennis en août 1978
Tennis en septembre 1978